Грималди се може односити на:
 Династија Грималди
 Грималди (Козенца)
 Грималди (Империја)
 Грималди (Мачерата)